Эверглейдс — болотистый регион во Флориде (США). Также может означать:

 Эверглейдс — национальный парк во Флориде.
 Эверглейдс-Сити — город во Флориде.
  — морской порт во Флориде.
  — американский телесериал (1961—1962).